Tambovka (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Tambovka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Tambovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia